Осетище — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Осетище — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Россия 
 Осетище — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Осетище — деревня в Шумячском районе Смоленской области.